François de Cuvilliés ist der Name folgender Personen:

 François de Cuvilliés der Ältere (1695–1768), deutscher Baumeister, Bildhauer, Stuckateur und Ornamentschöpfer 
 François de Cuvilliés der Jüngere (1731–1777), deutscher Baumeister und Ornamentstecher